Wahlkreis 20 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 20
 Landtagswahlkreis 20
 Reichstagswahlkreis 20